La expresión selección española puede referirse a los siguientes artículos:

 Selección de atletismo de España.
 Selección de baloncesto de España.
 Selección femenina de baloncesto de España.
 Selección de balonmano de España.
 Selección femenina de balonmano de España
 Selección de balonmano playa de España.
 Selección femenina de balonmano playa de España
 Selección de béisbol de España.
 Selección de fútbol de España.
 Selección de fútbol sub-15 de España.
 Selección de fútbol sub-17 de España.
 Selección de fútbol sub-19 de España
 Selección de fútbol sub-20 de España.
 Selección de fútbol sub-21 de España.
 Selección de fútbol sub-23 de España.
 Selección de fútbol olímpica de España
 Selección de fútbol amateur de España.
 Selección femenina de fútbol de España.
 Selección de fútbol sala de España.
 Selección de fútbol playa de España.
 Selección femenina de fútbol sala de España.
 Selección nacional de gimnasia rítmica de España.
 Selección Española de Horseball.
 Selección de hockey hierba de España.
 Selección femenina de hockey sobre hierba de España.
 Selección femenina de hockey sobre hielo de España.
 Selección española de lacrosse.
 Selección de hockey patines de España.
 Selección femenina de hockey patines de España
 Selección de polo de España.
 Selección de rugby de España.
 Selección femenina de rugby de España.
 Selección de voleibol de España.
 Selección femenina de voleibol de España.
 Selección de waterpolo de España.
 Selección femenina de waterpolo de España.
Otros
 Equipo de Copa Davis de España.
 Equipo de Fed Cup de España.
 Equipo Olímpico Español de Vela.